Иван Домбровский:
 Домбровский, Иван Александрович (1917—1974) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Домбровский, Иван Грацианович (он же Джон Д. Грэхем, 1886—1961) — американский художник-модернист русского происхождения.
 Домбровский, Иван Иванович (1913 — ?) — советский инженер, специалист в области радиовещания и радиопередающих устройств, лауреат Сталинской премии.
 Домбровский, Иван Петрович (род. 1947) — судья высшего квалификационного класса, председатель Конституционного суда Украины.